Chiesa di Sant'Ercolano a Perugia
Chiesa di Sant'Ercolano a Sassoferrato
Chiesa di Sant'Ercolano a Tremosine sul Garda
Chiesa di Sant'Ercolano a Ussita